Адетокунбо () — фамилия греческих баскетболистов, братьев:
 Адетокунбо, Костас (род. 1997).
 Адетокунбо, Танасис (род. 1992).
 Адетокунбо, Яннис (род. 1994).